Pill signifie « pilule / comprimé » en anglais ;

Patronyme 

 Alison Pill (1985 à Toronto, Ontario, Canada, est une actrice de théâtre, de cinéma et de télévision canadienne.
 Brett Pill (1984 à San Dimas, Californie, États-Unis) est un joueur de premier but au baseball.
 Cathy Pill (1981, est une styliste belge.
 Tyler Pill (1990 à San Dimas, Californie, États-Unis) est un lanceur droitier des Mets de New York de la Ligue majeure de baseball.

Toponyme 

 Pill est une commune autrichienne du district de Schwaz dans le Tyrol.

Titres

Cinéma 
 The Pill est un film américain réalisé par J.C. Khoury, sorti en 2011.

Littérature 
 Oscar Pill est une série de romans fantastiques d'Eli Anderson.

Musique 
 Happy Little Pill est un single musical du chanteur australien Troye Sivan extrait de l'EP TRXYE (2014).
 Jagged Little Pill est le 3e album studio d'Alanis Morissette (1995).
 Psychedelic Pill est un double album enregistré en studio par Neil Young et Crazy Horse (2012).
 The Pill est une chanson de Loretta Lynn (1975)

Divers 
 Blue pill est un nom utilisé dans plusieurs domaine, c'est une références culturelle au film populaire Matrix.
 Blue Pill est le nom d'une carte microcontrôleur populaire basé sur un ST-Microelectronics STM32.
  est une technique basée sur une machine virtuelle de rootkit.
 Blue Pill est un logiciel malveillant infectant les systèmes Windows.

Patronyme anglais